A cidade de Vitória possui oito subdivisões, também conhecidas como regionais. 

Com a criação de oito Gerências Regionais, a Prefeitura Municipal de Vitória estabeleceu canais de acesso direto para as reivindicações e atendimento mais rápido às necessidades de cada região.

Serviços prestados pelas regionais 

As Gerências Regionais realizam serviços de limpeza de redes de drenagem, caixas coletoras e caixas ralo. Além destas atividades as Gerências Regionais estarão preparadas para atender em caráter emergencial os seguintes serviços: 

Auxiliar a Defesa Civil nas avaliações de caráter técnico no tocante a serviços de engenharia civil;
Solicitar laudo específico de áreas de risco em encostas;
Acionar as gerências de encosta e saneamento para avaliações técnicas;
Adionar os equipamentos das demais secretarias quando necessário;
Atender solicitações para deslocamento dos mobiliários de edificações em situação de risco para os abrigos indicados;
Atender solicitações de demolições em locais de fácil acesso, inclusive com a retirada de entulhos;
Providenciar sinalizações provisórias em áreas de risco;
Providenciar coberturas provisórias de taludes com lonas plásticas em área de risco;

Fontes: Página da Prefeitura Regionais ;

Regional Centro  

Compreende 10 bairros, em cerca de 1,6 milhão de metros quadrados, com população aproximada de 18 mil pessoas.

Essa região caracteriza-se por ser o berço da cidade, fundada em 8 de setembro de 1551. Abriga construções históricas, tem os morros ocupados e resume o que era a Capital até o início do século.

Com o crescimento e a expansão da cidade para outras áreas, viveu nos últimos anos um processo de esvaziamento. Com o Projeto de Revitalização do Centro e agora com implantação da administração regional, dá-se um novo impulso ao enfrentamento dos problemas da área. Uma das prioridades da administradora regional Elisabete Caseira é a restauração do Mercado de Vila Rubim.

Regional Santo Antônio 

Compreende 13 bairros numa área aproximada de 2,4 milhões de metros quadrados. A região abriga, ao mesmo tempo, bairros antigos da capital e áreas de urbanização mais recente.

Regional São Pedro 

Em mais de 3 milhões de metros quadrados, compreende 10 bairros na região mais carente de Vitória e de povoação mais recente. Os bairros surgiram a partir da ocupação do lixão da cidade e da invasão de áreas de manguezal, no final da década de 70.

A partir dos anos 90, intensificaram-se os investimentos em urbanização, desenvolvimento sócioeconômico, recuperação e preservação ambiental. Nos últimos anos, foram alocados cerca de R$ 30 milhões num programa de desenvolvimento urbano integrado. Este programa foi um dos representantes do Brasil na Habitat 2 e tornou-se referência no País. Nos bairros que compõem essa administração regional moram aproximadamente 28 mil pessoas.

Regional Bento Ferreira/Jucutuquara 

Essa regional compreende 13 bairros. As áreas planas resultaram de aterros, ficando ao nível ou até mesmo abaixo do nível do mar, o que vem demandando altos investimentos em sistemas de drenagem. Cortam essa região as principais vias de tráfego da cidade.

Regional Praia do Canto 

Compreende 9 bairros em aproximadamente 5,2 milhões de metros quadrados. É a região com melhor infra-estrutura da cidade, abriga ilhas, praças e praias famosas e tem intensa atividade de comércio e serviços.

Regional Maruípe 

São 12 bairros, em 3,6 milhões de metros quadrados. De ocupação antiga, a região guarda um pouco da história da cidade no Museu Solar Monjardim, abriga o Hospital Universitário e o Parque do Horto de Maruípe, o maior da cidade.

Regional Continental 

Localizada ao Norte da Baia de Vitória, a região abriga a Universidade Federal do Espírito Santo e a produção de panelas de barro, artesanato de origem indígena com mais de 400 anos, utilizadas para preparar a moqueca capixaba.

Regional Jardim Camburi 

Localizada ao Norte da Baía de Vitória, a regional é formada pelo bairro Jardim Camburi e abriga a praia de Camburi, uma das mais famosas da cidade.